Leverkusen est une ville allemande de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Le Bayer 04 Leverkusen est un club allemand de football masculin basé à Leverkusen.
Le Bayer 04 Leverkusen est un club allemand de football féminin basé à Leverkusen.
Le  est un club allemand multi-branches basé à Leverkusen.
 Le TSV Bayer 04 Leverkusen est un club allemand de handball féminin basé à Leverkusen.
 Le Bayer Giants Leverkusen est un club allemand de basket-ball masculin basé à Leverkusen.
 Le TSV Bayer 04 Leverkusen est un club allemand de volley-ball féminin basé à Leverkusen.